Vila Garcia peut désigner :

Portugal 
Vila Garcia, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto ;
Vila Garcia, une des paroisses civiles de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;
Vila Garcia, une des paroisses civiles de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda.